Carlos Grimaldi (26 de enero de 1555 - 17 de mayo de 1589) fue el 15º Señor de Mónaco desde el 7 de octubre de 1581 hasta el 17 de mayo de 1589.

Carlos era el hijo mayor de Honorato I (1522-1581) y de Isabella Grimaldi († 1583). Se convirtió en Señor de Mónaco por el fallecimiento de su padre en 1581.

Protegido por España, debido a los Tratados de 1524, Carlos fue el primer Señor de Mónaco en negarse a rendir homenaje a los duques de Saboya en Menton y Roccabruna. En 1583 fue declarado, después de un juicio, perdedor de esas dos ciudades.

Carlos gobernó durante solo 8 años antes de morir a la edad de 33 años. No dejó ningún descendiente, por lo que su hermano menor, Hércules, se convirtió en Señor de Mónaco.

Ancestros

Enlaces externos 
Familia Oliva Grimaldi.

Príncipes de Mónaco